L'albergo del terrore (The Old Man) – film del 1914 prodotto dalla Reliance Film Company
 L'albergo del terrore (The Old Man) – film del 1931, regia di H. Manning Haynes